Sibirien kan henvise til flere stednavne:
 Sibirien – en russisk provins
 Sibirien (Albæk Sogn) – en bebyggelse i Albæk Sogn
 Sibirien (Gundslev Sogn) – en bebyggelse i Gundslev Sogn
 Sibirien (Ho Sogn) – et areal i Ho Sogn
 Sibirien (Hundstrup Sogn) – en bebyggelse i Hundstrup Sogn
 Sibirien (Husby Sogn) – en bebyggelse i Husby Sogn
 Sibirien (Hylleholt Sogn) – en bebyggelse i Hylleholt Sogn
 Sibirien (Nørre Åby Sogn) – en bebyggelse i Nørre Åby Sogn
 Sibirien (Revninge Sogn) – en bebyggelse i Revninge Sogn
 Sibirien (Søby Sogn) – et areal i Søby Sogn
 Sibirien (Villingerød Sogn) er fredet område i Villingerød Sogn